

Geografie
Cadillac (Frankrijk), een Franse stad nabij Bordeaux
Cadillac (Michigan), een Amerikaanse stad
 een Franse wijnstreek in de Bordelais

Varia
Cadillac (automerk), een Amerikaans automerk
Cadillac (band), een Spaanse band
Cadillac (cocktail), een cocktail op basis van gin
Cadillac (film), een Amerikaanse film uit 1997
Cadillac (metrostation), in de Canadese stad Montreal
Antoine de Lamothe, sieur de Cadillac, een Franse ontdekkingsreiziger (die de stad Detroit stichtte, waarin het merk Cadillac zich naar hem noemde)
Autodrop in de vorm van auto's van Cadillac